Résultats détaillés de l'édition 1979 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Suédois Björn Borg chez les hommes et par l'Américaine Chris Evert chez les femmes.

C'est lors de cette édition qu'est donnée pour la première fois la Coupe Suzanne-Lenglen pour la gagnante du simple dames.

Faits marquants 
Égalant le record du Français Henri Cochet, Björn Borg s'impose pour la quatrième fois dans le simple messieurs des Internationaux de France et conserve son titre, reconquis l'année précédente. En finale, il prend le dessus sur le Paraguayen Víctor Pecci.

Le tournoi féminin est dominé pour la troisième fois par Chris Evert, qui ne perd que deux jeux en finale, face à l'Australienne Wendy Turnbull.

On comptabilise  entrées payantes pour cette édition.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finale sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1979 de l'ATP
 Saison 1979 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1979
France
France
Sport en France en 1979
Tennis en mai 1979
Tennis en juin 1979